Revista de Cataluña: publicació en castellà, també amb continguts en català, editada a Barcelona els anys 1862-1863.
 Revista de Catalunya (1896-1897): revista mensual publicada a Barcelona entre l'octubre del 1896 i l'abril del 1897.
 Revista de Catalunya (1912): publicació quinzenal editada a Barcelona l'any 1912, que va arribar als 13 números.
 Revista de Catalunya: revista creada el juliol de 1924.